Омар Элабделлауи (; ) — норвежский футболист, полузащитник клуба «Будё-Глимт» и сборной Норвегии. Приходится кузеном футболистам Мохаммеду Абделлауе и Мустафе Абделлауе.

Клубная карьера 

Элабделлауи начал карьеру в футбольной школе норвежского клуба «Шейд». В возрасте 16 лет он был замечен скаутами «Манчестер Сити» и приглашен в академию клуба. В сезоне 2010/11 Омар был включен в заявку основной команды. За «Сити» он так и не дебютировал, хотя шанс у него был. 16 декабря 2010 года в матче Лиги Европы против «Ювентуса» он был включён в заявку, но на поле так и не вышел.

В 2011 году Элабделлауи был отдан в аренду в «Стрёмсгодсет». 3 апреля в матче против «Старта» он дебютировал в Типпелиге. После возвращения из аренды Омар долго не мог пробиться в основную команду «Сити», поэтому летом 2012 вновь отправился в аренду. Его новой командой стал нидерландский «Фейеноорд». 2 сентября в матче против «Витесса» он дебютировал в Эредивизи. За новый клуб Элабделлауи сыграл всего 5 матчей и, отчаявшись выиграть конкуренцию, снова вернулся в Манчестер. Зимой 2013 года Омар в третий раз был отдан в аренду. Новым клубом Элабделлауи стал немецкий «Айнтрахт» Брауншвейг. 2 февраля в матче против «Падерборна 07» он дебютировал во второй Бундеслиге. Омар быстро завоевал место в основе и по окончании аренды «Айнтрахт» выкупил его трансфер.

18 июня 2014 года Элабделлауи покинул «Айнтрахт» и перешёл в греческий «Олимпиакос». 23 августа в матче против «Ники Волос» он дебютировал в греческой Суперлиге. 30 ноября в поединке против «Киркиры» Омар забил свой первый гол за клуб. В 2015 году Элабделлауи помог «Олимпиакосу» выиграть чемпионат и Кубок Греции. В начале 2017 года Омар на правах аренды перешёл в «Халл Сити». 22 января в матче против «Челси» он дебютировал в английской Премьер-лиге. После окончания аренды Элабделлауи вернулся в «Олимпиакос».

Международная карьера 

Элабделлауи выступал за сборную страны различных возрастов. В июне 2013 года Омар был включен в заявку молодёжной команды на участие в молодёжном чемпионате Европе в Израиле. На турнире он сыграл три матча против сборных Израиля, Испании и Англии.

14 августа 2013 года в товарищеском матче против сборной Швеции Элабделлауи дебютировал за сборную Норвегии.

Достижения 
Командные

 «Олимпиакос» (Пирей)
  Чемпионат Греции по футболу — 2014/15, 2015/16
 Обладатель Кубка Греции — 2014/15

Примечания

Ссылки 
 
 
 Профиль на Altomfotball.no	

Футболисты Норвегии
Игроки сборной Норвегии по футболу
Игроки сборной Норвегии по футболу (до 21 года)
Игроки ФК «Стрёмсгодсет»
Игроки ФК «Фейеноорд»
Игроки ФК «Айнтрахт» Брауншвейг
Игроки ФК «Олимпиакос» Пирей
Игроки ФК «Халл Сити»
Игроки ФК «Галатасарай»